Marden bezeichnet:

Orte:
 Marden (Kent), Ort in Kent in England
 Marden (West Midlands), Ort in West Midlands in England
 Marden (Wiltshire), Ort in Wiltshire in England

Personen:
 Adrienne Marden (1909–1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Albert Marden (* 1934), US-amerikanischer Mathematiker
 Anne Marden (* 1958), US-amerikanische Ruderin
 Ben Marden (1927–2000), englischer Fußballspieler
 Brice Marden (* 1938), US-amerikanischer Künstler
 Charles Carroll Marden (1867–1932), US-amerikanischer Romanist, Hispanist und Mediävist
 John Marden (1855–1924), australischer Lehrer
 Orison Swett Marden (1848–1924), US-amerikanischer Autor 
 Richard Marden (1928–2006), britischer Filmeditor

Sonstiges:
 Marden Henge Monument in Wiltshire in England
 Marden-Automobile, ehemaliger französischer Automobilhersteller